Consell de Seguretat Nacional dels Estats Units (del seu nom en anglès National Security Council), organisme consultiu del president dels Estats Units en matèries de seguretat ciutadana i afers exteriors
 Centre Espacial de Noruega (del seu nom en anglès Norwegian Space Centre), agència de recerca espacial de Noruega
 Consell Nacional de la Ciència (del seu nom en anglès National Science Council), ministeri de Ciència de la República de la Xina
 Estadi Olímpic de Kíev (del seu nom en ucraïnès Національний Спортивний Комплекс, transliterat Natsional'nyĭ Sportyvnyĭ Compleks), estadi esportiu situat a Kíev (Ucraïna)
 National Sports Center, complex poliesportiu situat a Blaine (Minnesota), als Estats Units
 Norma de Subordinació del Català, tendència observada en els catalanoparlants de passar a parlar en castellà en funció de l'interlocutor
 Nou Sistema de Cotització, sistema electrònic que regeix el funcionament de la Borsa de París
 N.S.C també són les sigles de Nostra Senyora de la Consolació que acompanyen el nom de les Germanes de la Consolació, congregació religiosa catòlica femenina